Einsele ist der Familienname folgender Personen:

 August Max Einsele (1803–1870), deutscher Mediziner und Botaniker
 Dorothee Einsele (* 1956), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Gerhard Einsele (1925–2010), deutscher Geologe
 Helga Einsele (1910–2005), deutsche Kriminologin, Gefängnisdirektorin und Strafrechtsreformerin
 Hermann Einsele (* 1958), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Lukas Einsele (* 1963), deutscher Fotograf 
 Martin Einsele (1928–2000), deutscher Stadtplaner und Hochschullehrer
 Theodor Einsele (1921–2020), deutscher Elektroingenieur, Informatiker und Hochschullehrer